

Događaji 
 5. studenoga – Venerin prijelaz preko Sunčeva diska vidljiv s Marsa.

Izvori